Mario Dominguez, mehiški dirkač, *1. december 1975, Mexico City, Mehika.

Dirkaški rezultati

Champ Car
(legenda)

IndyCar
(legenda)

Dominguez, Mario
Dominguez, Mario
Dominguez, Mario